Near Earth Asteroid Tracking, è un programma della NASA 
Non-exercise activity thermogenesis, o Termogenesi da attività non associabile all'esercizio fisico, è un processo del metabolismo.